Shield (v angličtině „štít“, „záštita“) může být:
 Shield (příjmení)
 Policejní odznak (seriál) (v originále The Shield) – americký televizní seriál z let 2002–2008
 The Shield (videohra) – videohra z roku 2007, na motivy seriálu
 The Shield (wrestling) – americký wrestlingový tým
 S.H.I.E.L.D. – fiktivní organizace z komiksů vydavatelství Marvel Comics (a odvozených filmů a seriálů)
SHIELD (kryptoměna)